Il doppio del torneo di tennis Riviera di Rimini Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Carlos Poch-Gradin e Santiago Ventura che hanno battuto in finale Leonardo Azzaro e Alessandro Motti 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Alessandro Motti (finale)
 Flavio Cipolla /  Simone Vagnozzi (quarti di finale)

 Pablo Andújar /  David Marrero (quarti di finale)
 Carlos Poch-Gradin /  Santiago Ventura (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Riviera di Rimini Challenger 2007